| mål        = {{#expr:
 29 +
 15 }}
| publik     = {{#expr:
 38923 +
 16306}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| uppflyttade= 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2024/2025
}}
Uefa Nations League D 2022/2023 spelades mellan 2 juni och 26 september 2022

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Målskyttar
Det har gjorts 44 mål på 18 matcher, vilket ger ett snitt på 2,44 mål per match (uppdaterad per den 21 oktober 2022).

5 mål
 Vladislavs Gutkovskis

4 mål

 Henri Anier
 Jānis Ikaunieks
 Ion Nicolaescu

2 mål

 Albert Rosas
 Rauno Sappinen
 Roberts Uldriķis
 Victor Stînă

1 mål

 Jordi Aláez
 Joan Cervós
 Jesús Rubio
 Márcio Vieira
 Robert Kirss
 Joonas Tamm
 Taijo Teniste
 Konstantin Vassiljev
 Artūrs Zjuzins
 Livio Meier
 Jan Busuttil
 Matthew Guillaumier
 Zach Muscat
 Teddy Teuma
 Vadim Bolohan
 Mihail Caimacov
 Nichita Moțpan
 Ioan-Călin Revenco

1 självmål
 Karl Hein (mot Malta)

Källor
Officiell hemsida

Noter

Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Europa
2023 i Europa
Uefa Nations League